Ez a lista a Bonbon és Bentley című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2019-2020)

2. évad (2022-)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái